Australië:
Palmerston (Noordelijk Territorium), een stad in de buurt van Darwin
Palmerston (Australian Capital Territory), een buitenwijk van Canberra
Nationaal Park Cape Palmerston, in Queensland
Nationaal Park Palmerston Rocks, in Queensland

Canada:
Palmerston (Canada), een stad in Ontario
Palmerston Gardens, een park in Toronto

Nieuw-Zeeland:
Palmerston (Nieuw-Zeeland), een stad in de regio Otago op het Zuidereiland
Palmerston North, een stad in de regio Manawatu op het Noordereiland
Palmerstoneiland, een van de Cookeilanden

Personen
Personen met de Britse titel Viscount Palmerston:
Henry Temple, 1e Viscount Palmerston (c. 1673 - 1757)
Henry Temple, 2e Viscount Palmerston (1739 - 1802)
Henry John Temple, 3e Viscount Palmerston (1784 - 1865)